Picheral est un patronyme porté notamment par :

 Henri Picheral (1938-2022), géographe français ;
 Jean-François Picheral (1934-), homme politique français.